Джири́мское (Джирим, ) — озеро в Ширинском районе Хакасии

Находится в Чулымо-Енисейской котловине, в 10 км северо-восточнее озера Белё, на восточной окраине села Джирим. Относится к группе Белё-Ширинских бессточных озёр.

Площадь водной поверхности — 236,7 га, средняя глубина — 2-3 м, длина озера — около 2 км, длина береговой линии — 6,8 км. Абсолютная отметка уреза воды — 316,8 м. Южные и восточные берега частично заболочены. Минерализация составляет 4-6 мг/дм³, вода хлористая, сернокисло-натриевая. Используется в рекреационных и хозяйственно-бытовых целях.

Литература 
 Вод. ресурсы Ширинского района Республики Хакасия / Под ред. Парначева В. П. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1999.
 Энциклопедия Республики Хакасия : [в 2 т.] / Правительство Респ. Хакасия; [науч.-ред. совет.: В. А. Кузьмин (пред.) и др.]. — Абакан : Поликор, 2007. Т. 1 : [А — Н]. — 2007. — 430, [2] с. : ил., портр. — Библиогр. в конце слов. ст. — С. 178.

Бассейн Енисея
Озёра Ширинского района